Corey Hirsch (né le  à Medicine Hat dans la province de l'Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière

En club 
En 1988, il débute dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Blazers de Kamloops. L'équipe remporte la Coupe Ed Chynoweth 1990 et 1992 ainsi que la Coupe Memorial 1992. Il passe professionnel en 1992 et débute dans la LNH avec les Rangers. Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver en retour de Nathan LaFayette. Il évolue entre LNH et Ligue américaine de hockey. Il a para ailleurs disputé une partie sous le maillot des Capitals de Washington et deux avec les Stars de Dallas. En 2003, il part en Europe où il met un terme à sa carrière en 2006.

En équipe nationale 
Il a représenté le Canada au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 conclus par une médaille d'argent. Il remporte la médaille de bronze au championnat du monde 1995.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1987-1988 || Canucks de Calgary || LHJA || 32 || 22 || 5 || 0 ||  || 91 || 3,55 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Blazers de Kamloops || LHOu || 32 || 11 || 12 || 2 ||  || 106 || 4,2 || 87,9 || 2 || 8 || 5 || 3 || 2 || 245 || 19 || 4,65 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 1989-1990 || Blazers de Kamloops || LHOu || 63 || 48 || 13 || 0 ||  || 230 || 3,82 || 87,6 || 3 || 10 || 17 || 14 || 3 || 1043 || 60 || 3,45 ||  || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || Blazers de Kamloops || LHOu || 38 || 26 || 7 || 1 ||  || 100 || 3,05 || 90,2 || 3 || 14 || 11 || 5 || 6 || 623 || 42 || 4,04 || 90,8 || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || Blazers de Kamloops || LHOu || 48 || 35 || 10 || 2 ||  || 124 || 2,72 || 92 || 5 || 16 || 16 || 11 || 5 || 954 || 35 || 2,2 || 92,4  || 2 || 0
|-
| 1992-1993 || Rangers de Binghamton || LAH || 46 || 35 || 4 || 5 ||  || 125 || 2,79 || 90,4 || 1 || 2 || 14 || 7 || 7 || 831 || 46 || 3,32 ||  || 0 || 2
|-
| 1992-1993 || Rangers de New York || LNH || 4 || 1 || 2 || 1 || 224 || 14 || 3,75 || 87,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Rangers de Binghamton || LAH || 10 || 5 || 4 || 1 || 610 || 38 || 3,73 || 89 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Rangers de Binghamton || LAH || 57 || 31 || 20 || 5 ||  || 175 || 3,11 || 89,4 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Canucks de Vancouver || LNH || 41 || 17 || 14 || 6 ||  || 114 || 2,93 || 90,3 || 1 || 2 || 6 || 2 || 3 || 338 || 21 || 3,73 || 87,3 || 0 || 2
|-
| 1996-1997 || Canucks de Vancouver || LNH || 39 || 12 || 20 || 4 ||  || 116 || 3,27 || 89,4 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Crunch de Syracuse || LAH || 60 || 30 || 22 || 6 ||  || 187 || 3,19 || 90,2 || 1 || 6 || 5 || 2 || 3 || 297 || 10 || 2,02 ||  || 1 || 0
|-
| 1997-1998 || Canucks de Vancouver || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 50 || 5 || 6 || 85,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Crunch de Syracuse || LAH || 5 || 2 || 3 || 0 || 300 || 14 || 2,8 || 90,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Canucks de Vancouver || LNH || 20 || 3 || 8 || 3 || 919 || 48 || 3,13 || 89 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 17 || 9 || 5 || 1 || 937 || 42 || 2,69 || 91,4 || 3 || 6 || 2 || 0 || 2 || 121 || 4 || 1,99 || 93,1 || 0 || 2
|-
| 1999-2000 || Admirals de Milwaukee || LIH || 19 || 9 || 8 || 1 ||  || 49 || 2,68 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 13 || 11 || 2 || 0 || 783 || 28 || 2,15 || 93,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || River Rats d'Albany || LAH || 4 || 0 || 4 || 0 || 199 || 19 || 5,72 || 86,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Pirates de Portland || LAH || 36 || 17 || 17 || 2 ||  || 104 || 2,91 || 91,2 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 || 118 || 7 || 3,55 || 91,5 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Pirates de Portland || LAH || 23 || 6 || 12 || 5 ||  || 62 || 2,67 || 92 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 5 || 2 || 3 || 0 || 299 || 14 || 2,81 || 88,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Stars de Dallas || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 97 || 4 || 2,47 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 35 || 14 || 16 || 2 ||  || 86 || 2,64 || 92,1 || 0 || 6 || 1 || 0 || 1 || 60 || 5 || 5 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Timrå IK || Elitserien || 5 ||  ||  ||  || 313 || 11 || 1,73 || 93,2 || 1 || 0 || 7 ||  ||  || 364 || 11 || 1,82 || 93,4 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || Huskies de Kassel || DEL || 12 ||  ||  ||  || 695 || 31 || 2,68 || 92 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 36 ||  ||  ||  || || ||1,64  || 93,4 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  || ||1,90  || 92,5 ||  || 

|| 108 || 34 || 45 || 14 ||  || 301 || 3,13 || 89,6 || 4 || 8 || 6|| 2 || 3 || 337 || 21 || 3,74 || 87,3 || 0 || 2

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1990 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles.
 1992 : trophée Hap-Emms.
 1992 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
Ligue canadienne de hockey
 1992 : nommé gardien de la saison.
 1992 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
Coupe Memorial
 1992 : trophée Del-Wilson.
 1992 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
Ligue américaine de hockey
 1993 : trophée Aldege-« Baz »-Bastien.
 1993 : trophée Harry-« Hap »-Holmes.
 1993 : trophée Dudley-« Red »-Garrett.
 1993 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
Ligue nationale de hockey
 1996 : nommé dans l'équipe des recrues.

Références

Voir aussi 

Naissance le 1er juillet 1972
Naissance à Medicine Hat
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Rangers de Binghamton
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Timrå IK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Blazers de Kamloops
Gagnant du trophée Hap-Emms
Médaillé d'argent olympique canadien
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes